Les Grottes des Fées sont le nom populaire attribué souvent par le passé à des allées couvertes parfois encore en tout ou partie enfouies sous leur tumulus d'origine. 

Grotte des Fées est un toponyme courant qui peut désigner :

 Grotte des Fées (Alliat), à Alliat, département de l'Ariège, région Occitanie.
 Grotte des Fées (Arcy-sur-Cure), à Arcy-sur-Cure, département de l'Yonne, région Bourgogne-Franche-Comté.
 Grotte des Fées (Brison-Saint-Innocent) à Brison-Saint-Innocent, département de la Savoie, région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Grotte des Fées (Châteauponsac), à Châteauponsac, département de la Haute-Vienne, région Nouvelle-Aquitaine.
 Grotte aux Fées (Châtel-Censoir), avec sa « Chambre aux Fées », à Châtel-Censoir, département de l'Yonne, région Bourgogne-Franche-Comté.
 Grotte des Fées (Châtelperron), ensemble de deux grottes voisines à Châtelperron, département de l'Allier, région Auvergne-Rhône-Alpes.
Grotte des Fées (Ferrières-sur-Sichon), à Ferrières-sur-Sichon, département de l'Allier, région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Grotte des Fées (Leucate), à Leucate, département de l'Aude, région Occitanie.
 Grotte des Fées (Marmeaux), à Marmeaux, département de l'Yonne, région Bourgogne-Franche-Comté.
 Grotte des Fées (Marsoulas), à Marsoulas, département de la Haute-Garonne, région Occitanie.
 Grotte des Fées (Prignac-et-Marcamps), à Prignac-et-Marcamps, Gironde, région Nouvelle-Aquitaine.
 Grotte des Fées (Tharaux), à Tharaux, département du Gard, région Occitanie.

Voir aussi 

 Grotte aux Fées, à Saint-Maurice, canton du Valais, Suisse.
 La Cave aux Fées, à Druyes-les-Belles-Fontaines, département de l'Yonne, région Bourgogne-Franche-Comté.
La Goule ès Fées, à Dinard, département d'Ille-et-Vilaine, région Bretagne.
 Le Creux es Faies, sur l'île de Guernesey, îles Anglo-Normandes, dépendance de la Couronne britannique.
 Lé Creux ès Fées ou La Cotte, sur l'île de Jersey, îles Anglo-Normandes, dépendance de la Couronne britannique.
 Grotte de la Maison des Fées ou grotte du Crodouard, à Givry, département de l'Yonne, région Bourgogne-Franche-Comté.
Caverne des Fées, à La Plaine-des-Palmistes, île de la Réunion. 
 Dolmen de la Grotte aux Fées ou dolmen de Mettray, à Saint-Antoine-du-Rocher,  département d'Indre-et-Loire,  région Centre-Val de Loire.